SDS har flera betydelser
 Scandinavian Dragracing Series 
 Short Data Service i TETRA-systemet
 Internetslang för "skyll dig själv", används när någon har gjort något klantigt och/eller jobbigt.
 Natriumdodecylsulfat (engelska sodium dodecyl sulfate), en vanlig surfaktant
 Sozialistischer Deutscher Studentenbund
 Srpska Demokratska Stranka (Serbiska demokratiska partiet)
 Students for a Democratic Society (Studenter för ett demokratiskt samhälle)
 Svenska Dendrobatidsällskapet
 Sydsvenska Dagbladet Snällposten
 SDS+, ett verktygsfäste

Se även
SDS-huset
SDS-koncernen
SDS-PAGE